

Села:
 Раївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Раївка — Житомирська область, Житомирський район
 Раївка — Луганська область, Луганський район
 Раївка — Полтавська область, Шишацький район
 Раївка — Харківська область, Шевченківський район
Річки:
 Раївка — річка в Житомирській області, притока Білки

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Раївка
 Раївка — село, Мінська область, Молодечненський район;
 Раївка — село в Докшицкому районі Вітебської області;
 Раївка — поселення в Солігорському районі Мінської області.